Judo blev en olympisk sport vid olympiska sommarspelen 1964 i Tokyo, men endast herrarna tävlade. År 1968 uteblev judo från det olympiska programmet men återkom sedan och har varit sedan dess varit med vid varje olympiskt sommarspel. Vid olympiska sommarspelen 1988 tävlade även damerna, men endast i form av demonstrationssport. Damerna fick medaljer först 1992. Inför olympiska sommarspelen 2020 beslutades att en mixad lagtävling skulle införas på programmet.

Tävlingens form 
De tävlande i judo delas in i viktklasser. Baserat på singelutslagning ges guld- och silvermedaljer. Två bronsmedaljer delas ut i varje viktklass.

I lagtävlingarna består lagen av sex judokas i olika viktklasser, tre damer i klasserna under 57 kg, under 70 kg och över 70 kg samt tre herrar i klasserna under 73 kg, under 90 kg och över 90 kg. Av de tolv lag som deltar går de fyra högst rankade lagen direkt till semifinaler där de möter vinnarna från kvartsfinalerna.

Viktklasser 
Det har funnits mellan 4 och 8 olympiska viktklasser (nu 7) genom åren. Nedan visas hur de förändrats.

Herrar

Damer

Medaljtabell 

56 nationer har vunnit medaljer vid den olympiska judon. Alla världsdelar utom Antarktis har någon gång vunnit medalj. Japan har leder medaljligan, följt av Frankrike och Sydkorea.

Uppdaterad efter olympiska sommarspelen 2020

Referenser